Сенуси може да се отнася за:
 Сенуси, религиозно движение и етническа група в Северна Африка
 Абдула Сенуси (р. 1949), либийски офицер
 Ахмед Сенуси (р. 1933), либийски политик